Вуд () — англійське прізвище.
 Альберт Елмер Вуд (; 1910—2002) — американський палеонтолог хребетних, який спеціалізувався на таксономії і еволюції гризунів.
 Альфонсо Вуд (; 1810—1881) — американський ботанік.
 Боббі Вуд (;  1992) — американський футболіст.
 Місис Генрі Вуд (; 1814—1887) — англійська письменниця.
 Ґрант Вуд (; 1891—1942) — американський художник.
 Джордж Вуд (;  1952) — шотландський футболіст, воротар.
 Джудіт Вуд (; уроджена — Гелен Джонсон, ; 1906—2002) — американська акторка кіно 1920-40-х років.
 Еван Рейчел Вуд (;  1987)  — американська акторка і співачка.
 Ед Вуд (; 1924—1978) — американський сценарист, режисер, продюсер, актор, письменник та спеціаліст з монтажу фільмів.
 Елайджа Вуд (;  1981) — американський актор.
 Кевін Вуд (;  1961 — американський рок-музикант, гітарист сіетлського гурту Malfunkshun.
 Кеті Вуд ( 1962) — американська жінка-серійна вбивця, засуджена за вбивство п'ятьох літніх жінок у Волкері, штату Мічиган, передмісті Гранд-Рапідс, в 1980-х роках.
 Клер Вуд (;  1968) — колишня британська тенісистка.
 Кріс Вуд (;  1991) — новозеландський футболіст, захисник клубу «Лестер Сіті» та національної збірної Нової Зеландії.
 Леонард Вуд (; 1860—1927) — американський воєначальник і державний діяч.
 Лі Вуд (1988) — англійський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.
 Наталі Вуд (; 1938—1981) — американська кіноакторка.
 Пеггі Вуд (; 1892—1978) — американська акторка.
 Рей Вуд (; 1931—2002) — англійський футболіст (воротар) і футбольний тренер.
  (; 1868—1955) — американський фізик та винахідник.
 Ренді Вуд (;  1963) — американський хокеїст, лівий нападник.
 Робін Вуд (; 1931—2009) — кінокритик і викладач, який мешкав у Канаді. Автор книг про Альфреда Гічкока.
 Рой Вуд (;  1946) — британський рок-музикант, співак і автор пісень.
 Ронні Вуд (;  1947) — британський рок-музикант, співак, композитор.
 Сем Вуд (; 1883—1949) — американський кінорежисер і кінопродюсер.